Classe J – classe di cacciatorpediniere della Royal Navy 
 Classe J – classe di sommergibili della Royal Navy
 Classe J – classe di barche a vela